

События 
 15 февраля в Англии принят «Трёхлетний билль» об обязательном созыве парламента каждые три года.
 Уничтожение парламентом Звёздной палаты и административных советов по делам Севера и Уэльса, церковной Высокой комиссии. Из тюрем вышли политические заключённые, в том числе Лильберн. Отменены патенты на монополии, их обладатели исключены из парламента, объявлен противозаконным приговор по делу Гемпдена. Билль об опале Страффорда, обвинённого в измене. Карлу угрожают штурмом дворца народом. 10 мая — Карл был вынужден подписать закон, что парламент может был распущен лишь по собственному постановлению.
 12 мая— Казнь Томаса Страффорда. Парламент отклонил билль об епископате (уничтожении прелатства). Октябрь — Народное восстание в Ирландии. Образование конфедерации. Парламент выпустил заём под залог 2½ млн. акров ирландской земли. 22 ноября — «Великая ремонстрация» английского парламента из 204 параграфов. Ноябрь-декабрь — Волнения в Лондоне. 11 декабря — Парламенту подана петиция с 20 тыс. подписей с требованием исключить епископов из палаты лордов.
 Португалия заключила с Голландией мир и союз. Голландии предоставлен ряд торговых привилегий. В колониях договор вступал в силу только через год.
 Захват голландцами у португальцев Сан-Томе и Анголы.
 Голландская Ост-Индская компания захватывает Малакку.
 Основание города Саранска — столицы Республики Мордовия.
 24 июня (4 июля) — 26 сентября (6 октября) — Азовское сидение, оборона Азова казаками от турецкой армии.
 Турецкая экспедиция против Азова. Казаки отразили 24 турецких приступа, нанесли туркам громадный урон и заставили их снять осаду.
 1641—1924 — Богдо-гэгэн («августейший свет») — глава ламаистской церкви Монголии.
 Успехи Ли Цзычэна в Хэнани. Взятие Лояна. Отряды Ли Цзычэна разбили правительственные войска и осадили Кайфын. Осаждённые взорвали плотину на Хуанхэ, чтобы затопить лагерь повстанцев. Силы Ли Цзычэна крепнут.
 Победа войск Соньо над царями Конго.
 Япония запретила въезд иностранцев.
 Изобретён стеклянный жидкостный термометр

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1641 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1641 году
 Художник Антон ван Дейк.

См. также

Примечания